Ната́лия Смирно́ва:
 Смирнова, Наталия Александровна (1933—2023) — советский и российский учёный-химик, член-корреспондент РАН, лауреат Государственной премии СССР.
 Смирнова, Наталья Анатольевна (род. 1976) — российская тхэквондистка.
 Смирнова, Наталия Виссарионовна (1915—2004) — советская и российская художница, график, монументалист и прикладник.
 Смирнова, Наталья Александровна (1961—2021) — советская и российская актриса.
 Смирнова, Наталья Владимировна (род. 1979) — российская спортсменка (вольная борьба).
 Смирнова, Наталья Юрьевна (род. 1973) — российская лыжница.